Cédric Di Dio Balsamo (1994-), joueur professionnel français de hockey sur glace ;
 Dan DiDio (1959-), éditeur et écrivain américain ;
 François Di Dio (1921-2005), éditeur et écrivain français.